

Nom de famille 

 Alfred Renaudin (1866-1944), peintre français ;
 André Renaudin : 
 André Renaudin (1900-1997), écrivain français ;
 André Renaudin (1955-), directeur général d’AG2R La Mondiale ;
 Bertrand Renaudin (né en 1955), compositeur, batteur de jazz, peintre et écrivain français ; 
 Catherine Simone Henriette Marie Renaudin, actrice française connue sous le nom de Catherine Rich ;
 Cyprien Renaudin (1757-1836), officier de marine français ; 
 Édouard Renaudin (1890-1980), dessinateur et peintre français ;
 Guy Renaudin (1918-2002), coureur cyliste français ;
 Hervé Renaudin (1941-2003), évêque français ;
 Jean Renaudin (1903-1955), chef d'entreprises et responsable syndical et associatif français ; 
 Jean François Renaudin (1750-1809), contre-amiral français ;
 Jules Étienne Edme Renaudin (1843-1907), danseur et contorsionniste français célèbre sous le nom de Valentin le Désossé ;
 Léopold Renaudin (1750-1795), révolutionnaire français ;
 Lucienne Renaudin Vary (née en 1999), trompettiste française ;
 Max Renaudin-Pratt (né en 1998), acteur français ; 
 Paul Renaudin :
 Paul Renaudin (1864-1947), moine luxembourgeois ; 
 Paul Renaudin (1873-1964), écrivain français ;
 Philippe Renaudin (1898-1981), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Tiphaine Renaudin (née en 1996), archère française ;
 Victor Renaudin (fin - début ), syndicaliste français.
 Anne-lys Renaudin  étudiante en histoire de l'art